Der Coupe d’Europe 2007/08 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 50. Auflage fand vom 29. Mai bis zum 1. Juni 2008 in Schiltigheim statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften, wobei der ausrichtende Verein gesetzt ist. Die weiteren Teilnehmer sind die Sieger der fünf Qualifikationsgruppen.

Geschichte 
Der AGIPI Courbevoie gewann zum vierten Mal in der 50-jährigen Geschichte den Coupe d’Europe vor dem Futebol Clube de Porto (FC Porto) und der Academie de Billard de Courbevoie.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Von den Gruppen A,D und E liegen leider keine Ergebnisse vor.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt. Es wurden aber immer drei Sätze gespielt. Das Finale ging über drei Gewinnsätze.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Schiltigheim

Ausscheidungsgruppe A in Porto  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe B in Velbert  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe C in Turnhout  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Athen  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe E in Gaziantep  
Abschlusstabelle

Finalrunde in Schiltigheim

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 2007/08 

2008
Coupe dEurope 2007/08
Billardturnier in Schiltigheim